(1947- ), physiologiste canadien ;
  (1949- ), écrivain et joueur d'échecs anglais ;
 Jason Botterill (1976- ), joueur et entraîneur américain de hockey ;
 Jennifer Botterill (1979- ), joueuse canadienne de hockey ;
  (1862–1920) personnalité politique sud-australienne ;
  (1980- ), footballeur canadien ;
 , (1820-1903), architecte ;
  (1947- ), athlète canadien.

Voir aussi 
 .